Мари́я Ясенча́кова (; 21 октября 1957, Попрад) — словацкая саночница, выступала за сборные Чехословакии и Словакии в 1970-х — 1990-х годах. Участница пяти зимних Олимпийских игр, многократная призёрша этапов Кубка мира, участница многих международных турниров и национальных первенств.

Биография 
Мария Ясенчакова родилась 21 октября 1957 года в Попраде. В молодости переехала в город Высоке Татры, где присоединилась к местному спортивному клубу и вскоре освоила профессию саночницы. На международном уровне дебютировала в возрасте семнадцати лет, на юниорском чемпионате Европы в немецком Оберхофе финишировала девятой. В 1977 году заняла девятое место на взрослом европейском первенстве в Кёнигсзе, год спустя показала седьмое время на чемпионате мира в австрийском Имсте, ещё через год была восьмой на первенстве мира в Кёнигсзе и на первенстве Европы в Оберхофе. В сезоне 1979/80 разместилась на пятой строке в общем зачёте Кубка мира и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде, где впоследствии пришла к финишу девятой.

В 1982 году Ясенчакова побывала на чемпионате Европы в немецком Винтерберге, заняла здесь четырнадцатое место женской индивидуальной программы. Позже прошла квалификацию на Олимпиаду 1984 года в Сараево, где смогла добраться до двенадцатой позиции.

На чемпионате мира 1985 года в Оберхофе чехословацкая саночница закрыла десятку сильнейших, тогда как в следующем сезоне на чемпионате Европы в шведском Хаммарстранде была девятой. Затем в её карьере наступил некоторый спад и в течение трёх лет она не поучаствовала ни в одном крупном международном турнире. Возвращение состоялось в 1989 году, когда она финишировала двадцатой на мировом первенстве в Винтерберге. В 1990 году Ясенчакова заняла тринадцатое место на чемпионате Европы в австрийском Игльсе и двадцать первое на чемпионате мира в канадском Калгари. Год спустя была семнадцатой на первенстве мира в Винтерберге, в 1992 году участвовала в первенстве Европы в том же Винтерберге — заняла тринадцатое место в женском одиночном разряде и пятое в смешанной эстафете. Оставаясь лидером сборной Чехословакии, получила путёвку на Олимпийские игры в Альбервиль, где финишировала двадцатой.

После распада Чехословакии в 1993 году Ясенчакова перешла в словацкую сборную. В 1994 году она финишировала девятой на чемпионате Европы в Кёнигсзе и отправилась на Олимпиаду в Лиллехаммер, где показала пятнадцатый результат. На чемпионате мира 1995 года в том же Лиллехаммере заняла шестнадцатое место, в следующем сезоне была тринадцатой на мировом первенстве в немецком Альтенберге. В 1997 году вновь представляла Словакию на первенстве мира, на трассе в Игльсе пришла к финишу пятнадцатой. Последний раз в своей длительной карьере участвовала в крупных соревнованиях в сезоне 1998 года — в тот момент ей было уже больше 40 лет. Она закрыла десятку сильнейших на чемпионате Европы в Оберхофе и выступила на Олимпийских играх в Нагано, где снова была пятнадцатой, как и четыре года назад. После этого пятого в своей биографии олимпийского турнира Мария Ясенчакова приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место в сборной молодым словацким саночницам, таким как Вероника Саболова и Яна Шишайова.

Ссылки 
 
 Мария Ясенчакова  — результаты выступлений на крупнейших чемпионатах

Саночники Чехословакии
Саночники Словакии
Саночники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года